Naselja u BiH:
 Šehovci (Mrkonjić Grad, BiH), naselje u općini Mrkonjić Grad
 Šehovci (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most